Доверие — многозначное слово:
 Доверие — положительные взаимоотношения между людьми.
 «Доверие» — московский телеканал социальной направленности.
 

 «Доверие» — депутатская группа в парламенте Украины IX созыва.

 «Доверие» — американский телесериал 2018 года.